

Athlétisme
Le demi-fond concerne l'ensemble des courses d'athlétisme comprises entre le sprint et le fond (de 800m a 3000m) et qui se déroulent dans une enceinte sportive.

Cyclisme sur piste
Le demi-fond est une course de longue distance de 30 à 100 kilomètres (ou d'une heure) effectuée derrière une moto.